Schweighof (mhd. sweige ‚Sennerei‘) steht für:
 eine Hofform, siehe Schwaighof (Hofform)

Schweighof heißen folgende geographischen Objekte:
 Schweighof (Amberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Amberg, Bayern
 Schweighof (Badenweiler), Ortsteil der Gemeinde Badenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schweighof (Bad Rodach), Ortsteil der Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern

 Schweighof (Gemeinde Adnet), Ort bei Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Schweighof (Gemeinde Friedberg), Katastralgemeinde von Friedberg, Steiermark
 Schweighof (Gemeinde Pöllauberg), Ort bei Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Schweighöfe heißen:
 Schweighöfe (St. Märgen), Ortsteil von St. Märgen in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schwaighof
 Schweighofer